Suzete Venturelli, (São Paulo, São Paulo, 1956) é pesquisadora artista e professora. Realizou pós-doutorado na Universidade de São Paulo, Escola de Comunicação e Artes (2014); doutorado em Artes e Ciências da Arte, na Universidade Sorbonne Paris I (1988), orientação Bernard Teyssèdre; Mestrado em Esthétique et Science de lArt ­ DEA. Université Paris 1 Pantheon­ Sorbonne, PARIS 1, França (1982) e mestrado (DEA) em Histoire et Civilisations - Université Montpellier III - Paul Valery, França, intitulada Candido Portinari: 1903-1962 (1981). Graduada em Licenciatura em desenho e plástica, Universidade Mackenzie em São Paulo (1978). Desde 1986 atua como professora, artista e pesquisadora da Universidade de Brasília, Instituto de Artes, departamento de Artes Visuais. Atualmente leciona na Universidade Anhembi Morumbi, localizada no estado de São Paulo.

Trajetória acadêmica e artística 

Suzete Venturelli foi coordenadora dos cursos de Graduação e pós-graduação em Arte da Universidade de Brasília. Na instituição inicia o Programa de Pós-graduação em Arte em 1991, com área de concentração em Arte e Tecnologia da Imagem. Neste mesmo ano, inaugura o primeiro laboratório dedicado à arte computacional, que passa a ser o Laboratório de Pesquisa em Arte Computacional (Medialab/UnB, parte integrante da rede MediaLab/BR, coordenado por Cleomar Rocha). O espaço funciona como um ateliê para a área, reunindo artistas-pesquisadores de arte computacional. Em 1989, participa da fundação do grupo Infoestética, que é também nome de três exposições, em 1989, 1991 e 1993, apresentadas em Brasília, Espaço expositivo do Senado do Brasil, Museu de Arte Moderna de São Paulo e na Galeria da Universidade Sorbonne, França.

Publicou os livros Arte: espaço_tempo_imagem (2004), Imagem Interativa (2008) e Arte Computacional (2017), pela Editora da Universidade de Brasília (Edunb). Organizou e publicou em co-autoria, com François Soulages e Biagio DÂngelo os livros Frontières des Mouvements Autophotobiographématiques (2016); De la photographie au post-digital: Du contemporain au post-contemporain (2017) e Esthétique et connectivité (2018), pela Editora LHarmattan. Sua produção artística, científica e tecnológica envolve a Arte Computacional, Arte e Tecnologia, Realidade Virtual, Mundos Virtuais, Animação, Arte digital, Ambientes Virtuais, Sound Art e Imagem Interativa. Coordena os Encontros Internacionais de Arte e Tecnologia (#ART). Em 2004, concebe F69, um gamearte apresentado na Bienal Internacional de Arte e Tecnologia, Emoção Art.ficial 2.0.

Faz curadoria de exposições, como Cinético_Digital (2005) no Itaú Cultural em São Paulo, ao lado de Mônica Tavares (2005); Humano_pós_Humano ,o Centro Cutural Banco do Brasil (2005), Seconde Nature com obras de Miguel Chevalier (2010), no Espaço Cultural Marcantônio Villaça, Brasília. Visual Music, no Centro Cultural Banco do Brasil (2016). Alguns prêmios recebidos foram: XPTA_LAB, Ministério de Cultura e Sociedade dos Amigos da Cinemateca; Prêmio Festival latino americano e africano de arte e cultura; Prêmio Funarte de Arte Contemporânea; Prêmio Rumos Arte Cibernética com trabalhos de Iniciação Científica. Recebeu apoio para realização de projetos e eventos por meio de vários editais de fomento à pesquisa do CNPq, Fapdf, Capes, Funarte. Atualmente é Professora Titular da Universidade de Brasília (UnB) e Professora da Universidade Anhembi Morumbi. (UAM) Atua nos Programas de Pós-Graduação em Artes visuais da UnB e no Programa de pós-graduação em Design da UAM, área de concentração Design, Arte e Tecnologia. Atualmente é bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) nível 1B.

Prêmios 

 Professora homenageada pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais- Universidade de Brasília, Universidade de Brasília. (2019)
 Indicação de 2 trabalhos e Menção Honrosa, para o prêmio de Iniciação Científica AR_Ipêfeito - 2018 - 24 Encontro de Iniciação científica da UnB e 15 do Distrito Federal, Capes, CNPq e UnB. (2018)
 Menção Honrosa Iniciação Científica - 22º Congresso de Iniciação Científica da UnB e 13º do Distrito Federal, CNPq e UnB. (2015)
 Prêmio - Menção Honrosa para pesquisa de Iniciação Científica - 21º. Congresso de Iniciação Científica da UnB e 12º. Congresso do DF, Universidade de Brasília. (2013)
 Edital Carnaval de Brasília 2013- Projeto aprovado TecTecBaratinha 2.0 (8000), Edital Carnaval de Brasília 2013- Projeto aprovado TecTecBaratinha 2.0 (8000) (2013)
 Edital Prêmio Festival Latino Americano e Africano de Arte e Cultura 2012 - Flaaac (60000), Casa de Cultura da América Latina e Universidade de Brasília. (2012)
 Conexão Artes Visuais-Funarte-Petrobrás. Projeto ciberintervenção urbana interativa (ciu), Funarte-Petrobrás. (2009)
 Rumos Arte Cibernética. Projeto IdAnce, MídiaLab Laboratório de pesquisa em arte e realidade virtual-co-autoria com Leandro Trindade e Pedro Guerra Brandão., Itaú Cultura de São Paulo. (2009)
 Rumos Arte Cibernética, Proj Tijolo Esperto,MpidiaLab-Laboratóro de pesquisa em arte e realidade virtual co-autoria com Breno Rocha e Lauro Gontijo, bolsista de IC., Itaú Cultural de São Paulo. (2009)
 MAD03NET - categoria digital - Prêmio Destaque, Artistas Visuales Associados de Madrid (AVAM) e Telefonica. (2001)
 Indicação do trabalho Kennetic World para o IX Prêmio Internacional de multimídia, IX Prêmio Internacional de Multimídia-China-Beijing. (2001)
 Indicação para o II Prêmio Sergio Motta - São Paulo, Instituto Sergio Motta., Fundação Sérgio Motta. (1998)
 Menção Honrosa, Prêmio Moebius de Multimídia. (1998)

Produção Bibliográfica 

 VENTURELLI, Suzete; D'ANGELO, B. (Org.) ; SOULAGES, F. (Org.) . Esthétique et connectivité. 1. ed. Paris: L'Harmattan, 2018. v. 1. 170p .
 VENTURELLI, Suzete; D'ANGELO, B. (Org.) ; SOULAGES, F. (Org.) . De la photographie au post-digital: Du contemporain au post-contemporain. 1. ed. PARIS: L'HARMATTAN, 2017. v. 1. 267p .
 VENTURELLI, Suzete. ARTE COMPUTACIONAL. 1. ed. BRASÍLIA: Editora Universidade de Brasília, 2017. v. 1. 250p .
 VENTURELLI, Suzete; D'ANGELO, B. (Org.) ; SOULAGES, F. (Org.) . FRONTIÈRES DES MOUVEMENTS AUTOPHOTOBIOGRAPHÉMATIQUES - RETINA.International à Brasília. 1. ed. Paris: Harmattan, 2016. v. 1. 168p .
 VENTURELLI, Suzete; ROCHA, C. . Mutações, Confluências e Experimentações na Arte e Tecnologia. 1. ed. BRASÍLIA: PPGARTE/UNB, 2016. v. 1. 275p .
 VENTURELLI, Suzete; CAMPELLO, Sheila Maria Conde Rocha . Cultura Digital na Escola. 1. ed. Brasília: Daniela, 2014. v. 1. 35p .
 VENTURELLI, Suzete; Teles, Lúcio . Informática Aplicada as Artes. 4. ed. Cuiabá-MT: Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, 2013. v. 1. 116p .
 VENTURELLI, Suzete; FRAGA, Tania Regina (Org.) ; FRAGOSO, Maria Luiza (Org.) . Exposição de Arte Computacional EmMeio#5.0. 1. ed. Brasília: Programa de Pós-Graduação em Arte da UnB, 2013. v. 1. 50p .
 VENTURELLI, Suzete; ROCHA, C. ; MEDEIROS, Maria Beatriz de . ART - Arte e Tecnologia: Modus Operandi Universal. 1. ed. Brasília: Programa de pós-graduação em arte da UnB, 2012. v. 1. 248p .
 VENTURELLI, Suzete; CAMPELLO, Sheila Maria Conde Rocha ; MATTER, N. ; ALBUQUERQUE, T. . Tecnologias contemporâneas na escola- Universidade de Brasília-Prólicenciatura. 1. ed. BRASÍLIA: LGE Editora, 2010. v. 1000. 128p .
 VENTURELLI, Suzete; BURGOS, M. F. B. . Laboratório de arte e tecnologia-Universidade de Brasília-Prólicenciatura. 1. ed. |Brasília: LGE EDitora, 2010. v. 1000. 88p ..
 VENTURELLI, Suzete. 9 Encontro Internacional de Arte e Tecnologia: sistemas mistos, artificiais e naturais. 1. ed. Brasília: PPGARTE-Universidade de Brasília, 2010. v. 1. 1p .
 VENTURELLI, Suzete; PARENTE, A. ; BARJA, Wagner . A Tela e o Ecrã. 1. ed. Brasília: Cultur, 2010. v. 1. 64p .
 VENTURELLI, Suzete. Exposição Instinto Computacional. 1. ed. Brasília: Pós-Graduação em Arte, 2009. v. 300. 123p .
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario Luiz Belcino . Imagem Interativa. 1. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2008. v. 1. 210p .
 VENTURELLI, Suzete. Exposição de Arte Computacional e pesquisa. Brasília: Pós-graduação em arte do instituto de artes da universidade de brasília, 2007. v. 1000. 30p .
 VENTURELLI, Suzete; Teles, Lúcio . Informática aplicada às artes. 1. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 2007. v. 5000. 114p .
 VENTURELLI, Suzete; Teles, Lúcio . Introdução à arte digital. 1. ed. Brasília: , 2007. v. 1. 83p .
 VENTURELLI, Suzete. Arte e Tecnologia: interseções entre arte e pesquisas tecnico-cinetíficas. 1. ed. Brasília: Pós-graduação em Arte do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, 2007. v. 1. 336p .
 VENTURELLI, Suzete; DOMINGUES, Diana (Org.) . Criação e poéticas digitais. 1. ed. Porto Alegre: Editora da Universidade de Caxias do Sul, 2005. v. 1. 154p .
 VENTURELLI, Suzete. Humano-pós-humano. 1. ed. Brasília: Programa de pós-graduação do instituto de artes, 2005. v. 1300. 84p .
 TAVARES, Monica ; VENTURELLI, Suzete ; Instituto Cultural Itaú . Cinético_Digital. 1. ed. São Paulo: Itaú Cultural, 2005. v. 1. 79p .
 VENTURELLI, Suzete. Arte: espaço_tempo_imagem. 1. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004. v. 1. 186p .

Artigos completos publicados em periódicos 

 VENTURELLI, Suzete; MELO, M. A. . O visível do invisível. ARS (SÃO PAULO), v. 17, p. 203-214, 2019.
 VENTURELLI, Suzete. Inventar, emocionar e afetar. PORTO ARTE: Revista de Artes Visuais, v. 24, p. 1-12, 2019.
 VENTURELLI, Suzete; CABRAL REIS, Artur ; HARGRAVES, P. ; DELMONDES FLORINDO, Nycacia ; MARTINS, Tainá Luize . Affective Computational Interfaces. Lecture Notes in Computer Science, v. 1, p. 510-520, 2019.
 REIS, A. C. ; VENTURELLI, Suzete ; PRADO, Gilbertto . Sinais detectados entre o biológico e o maquínico. DATJournal: Design, Art and Technology, v. 1, p. 117-127, 2019.
 ROCHA, C. ; VENTURELLI, Suzete . Engenhando nosso futuro: arte e sociedade. CIÊNCIA E CULTURA, v. 70, p. 41-46, 2018.
 VENTURELLI, Suzete; ROCHA, C. ; SILVA, T. A. ; COUTINHO, C. . Poiesis of the body. DATJournal Design Art and Technology, v. 3, p. 147, 2018.
 MARINHO, J. ; VENTURELLI, Suzete . Polícia, Bandido, Cachorro, Dentista. DAT Journal, v. 3, p. 179-202, 2018.
 BARRETTO, F. P. ; VENTURELLI, Suzete . A Framework for Developing Interactive Computer Artwork Using Artificial Intelligent Agents. Lecture Notes in Computer Science, v. 10920, p. 471-489, 2018.
 VENTURELLI, Suzete; CORREA, A. F. . Ephemeral Art and Interactive Art: The Quest for Preservation and Dissemination. JOURNAL OF LITERATURE AND ART STUDIES, v. 7, p. 1-12, 2017.
 VENTURELLI, Suzete; REIS, A. C. ; WITT, A. ; LOURES, J. . Gameart: arte e conscientização ecológica. DAT Journal, v. 2, p. 43-53, 2017.
 VENTURELLI, Suzete; BARRETTO, F. P. . BioCyberUrban ParQ: Brasilia?s Smart National Park as an Extension ofOurSenses. Lecture Notes in Computer Science, v. II, p. 570-581, 2015.
 VENTURELLI, Suzete. Paulista invaders - PLAY! - ARJ Art Research Jpurnal. Art Research Journal - ARJ, v. 2, p. 99, 2015.
 BARRETO, F. P. ; VENTURELLI, Suzete . Zer0: An Emergent and Autopoietic Multi-agent System for Novelty Creation in Game Art through Gesture Interaction. PROCEDIA MANUFACTURING, v. 3, p. 850-857, 2015.
 VENTURELLI, Suzete; CAMPELLO, Sheila Maria Conde Rocha . Arte e Cultura Digital na Escola. ParticipAção, v. 1, p. 97-102, 2014.
 VENTURELLI, Suzete. Explorando e desvendando regras da percepção. Revista de Estética e Semiótica, v. 1, p. 1, 2014.
 MEIRELLES, P. ; VENTURELLI, Suzete . Mídias sociais expressivas e colaborativas. Revista VIS (UnB), v. 1, p. 113-125, 2013.
 VENTURELLI, Suzete; BARRETO, F. P. ; VALENTIM, V.H. ; LOCH, C. ; RIBEIRO, Ronaldo ; SILVA, Gustavo de C. . GeoPartitura: Collective concert with music, image, technology and interactivity- Special Issue- Technoetic Arts, Vol. 9, Numbers 2&8, Grécia.. Technoetic Arts, v. 9, p. 225-232, 2012.
 VENTURELLI, Suzete. wikinarua.com. Texto Digital, v. 8, n. 1 (2012), Brasil. Texto Digital (UERJ), v. 8, p. 1-1, 2012.
 VENTURELLI, Suzete. Ìnteratividade Computacional - Revista Moringa - Artes do Espetáculo - UFPB. Moringa - teatro e dança (Online), v. 2, p. 131-139, 2011.
 VENTURELLI, Suzete. Cartografia colaborativa- Art& (São Paulo.OnLine). Art& (São Paulo. Online), v. 1, p. 28-39, 2010.
 VENTURELLI, Suzete. Perceptos e afectos, vozes e hubbub-Revista VIS, PPGARTE-UnB. Revista VIS (UnB), v. 1, p. 128-139, 2010.
 VENTURELLI, Suzete. ESTÉTICA E ARTE COMPUTACIONAL-http://189.50.200.208/seer/index.php/localdatacenter/article/viewFile/25/20. Artefactum (Rio de Janeiro), v. 1, p. 1-10, 2009.
 VENTURELLI, Suzete; DOMINGUES, Diana . CIBERCOMUNICAÇÃO CÍBRIDA NO CONTINUUM VIRTUALIDADE AUMENTADA E REALIDADE AUMENTADA. ARS (USP), v. 1, p. 108-121, 2008.
 VENTURELLI, Suzete; TAVARES, Monica . Curadoria da exposição cinético_digital -ARS/ECA-USP. Cadernos de Pós-Graduação, v. 9, p. 255-259, 2007.
 VENTURELLI, Suzete. Estética, arte e tecnologia-Revista VIS, PPGARTE da Universidade de Brasília. Revista VIS (UnB), v. 1, p. 109-124, 2007.
 VENTURELLI, Suzete; TAVARES, Monica . Cinético_digital. ARS (USP), USP-São Paulo, v. 1, n.1, p. 104-116, 2005.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario Luiz Belcino . Games. Conexão (Caxias do Sul), Universidade de Caxias do Sul-, v. 1, n.1, p. 65-79, 2005.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario Luiz Belcino . Gamearte: uma poética de interação. Revista FAMECOS, v. 1, p. 4, 2004.
 VENTURELLI, Suzete. Pesquisa em Arte e Tecnologia da Imagem: Construção e Animação de Imagens Bi e Tridimensionais. Revista VIS (UnB), Brasília, DF, v. 1, n.1, p. 16-21, 1999.
 VENTURELLI, Suzete; BURGOS, M. F. B. . Arte Computacional no Espaço Cibernético. Revista Humanidades, Brasília, DF, p. 35-45, 1997.
 VENTURELLI, Suzete. Intervention plages - Paris. Plages, v. 1, p. 35-39, 1985.

Produções Artísticas 

 VENTURELLI, Suzete; RAMALHO, L. . Ipê Amarelo V2.0 - apresentação Rede Internet - https://web-art-amostra.herokuapp.com/index.html. 2019. WebArt.
 VENTURELLI, Suzete; REIS, A. C. ; HARGRAVES, P. ; SILVA, T. A. ; DELMONDES, N. ; RAMOS, T. L. M. . Intervenção Artística: Interfaces computacionais afetivas - SESC-GAMA/DF. 2019. Intervenção Urbana.
 VENTURELLI, Suzete. Salle de Bain - SUROSCOPIA - VIII Certamen Prêmio Universitario de Creation Audiovisual-Cordoba, Espanha. 2019. Vídeo.
 VENTURELLI, Suzete; REIS, A. C. ; RAMOS, T. L. M. ; SILVA, T. A. ; HARGRAVES, P. ; MARINHO, J. ; MUNOZ, L. . Cronotopos-Intervenção artística computacional-Evento-Feira Geek, Espaço SESC - Plano Piloto -Brasília-DF. 2019. Computação Gráfica.
 VENTURELLI, Suzete; REIS, A. C. ; RAMOS, T. L. M. ; DELMONDES, N. ; HARGRAVES, P. . Ipê Amarelo V3.0 participação exposição na galeria Decurators- Brasília-DF. 2019. Computação Gráfica.
 Venturelli, Suzete. Generativo espaciotemporal de evento-Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília-DF. 2019. Computação Gráfica.
 Venturelli, Suzete; Cabral Reis, Artur ; HARGREAVES, P. . Flores de plástico não morrem - Museu Universidade de Lisboa - #18.ART.. 2019. Computação Gráfica.
 Venturelli, Suzete. Espaciotempo Body - Its Liquid - THE LINE Contemporary Art Space, London, UK. 2019. Vídeo.
 Venturelli, Suzete; REIS, A. C. ; DELMONDES, N. ; RAMOS, T. L. M. ; HARGREAVES, P. . Flores de Plástico não Morrem e F-Orchis, Espaço Cultural Niemeyer -Brasília-DF. 2019. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; CABRAL, A. ; MUTTI, G. ; HARGRAVES, P. . Corpo, espaço_tempo computacional. Exposição internacional/intervenção urbana. Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas (SIIMI) 2018. 2018. Intervenção Urbana.
 VENTURELLI, Suzete; PIC, C. V. . Body Color Spectrum - Obra Interativa - Apresentação na Associação Nacional de Equoterapia - Brasília-DF. 2018. Computação Gráfica.
 VENTURELLI, Suzete; REIS, A. C. ; HARGREAVES, P. ; SILVA, T. A. . VENTO - Obra interativa apresentada em Residência artística - Fazenda Água Limpa - Brasília. 2018. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; REIS, A. C. ; HARGRAVES, P. ; DELMONDES, N. ; WARD, R. ; RAMALHO, L. . ORCHIS - Instalação, Museu Nacional da República - Brasília _ DF. Exposição Internacional EmMeio#10. 2018. Instalação.
 SALLES, L. ; VENTURELLI, Suzete ; CORREA, A. F. ; ROCHA, C. ; MITAJIRA, J. D. ; SANTOS, B. . HolosCi(u)dad(e) - Intervenção urbana/Performance - internacional - Museu Nacional da República - DF (curadoria Lilian Amaral). 2018. Intervenção Urbana.
 VENTURELLI, Suzete. Mulheres Artistas - Participação na Mostra da Galeria DeCurators-2017 - Exposição Local - Brasília. 2017. Vídeo.
 VENTURELLI, Suzete. Videoinstalação Aeroporto (parte1) - Exposição Regional - Limiar de lugar algum, Museu Nacional da República de Brasília. 2017. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; CABRAL, A. ; HARGRAVES, P. ; RAMOS, T. L. M. . Obras: Ciberflor e Iris - Museu Nacional da República - Brasília - DF. Exposição internacional #2 Retina.Internacional. 2017. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; CABRAL, A. ; FREITAS, L. ; AGUIAR, F. . Ipê Amarelo - Museu de Belas Artes do Porto , Portugal - Exposição Internacional EmMeio#9.0. 2017. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; CORREA, A. F. ; CABRAL, A. ; PIC, C. V. ; LOPES, L. . Dance-M : Visual_Dance_Music (Örebro University, Sweden). 2016. Vídeo.
 VENTURELLI, Suzete; RIBEIRO, Ronaldo ; LUNA, I. . Menina dos olhos - Escultura da Justiça - Itamarati, Praça dos Três Poderes, Brasílis. 2016. Intervenção Urbana.
 VENTURELLI, Suzete; CABRAL, A. ; MELO, E. . Dance-M: boids - Simpósio SIIMI - Media Lab - UFG. 2016. Intervenção Urbana.
 VENTURELLI, Suzete. Hotel - Mostra de Vídeo do Evento Poéticas I - Universidade de Brasília - PPGARTE. 2016. Vídeo.
 VENTURELLI, Suzete; MELO, E. ; CABRAL, A. . AnamorphêSôma_ChronosTopos, exposição coletiva ?O Tempo Narrador? , Sesc/Quitandinha no período de 12 de agosto a 2 de outubro de 2016. 2016. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; CABRAL, A. ; RAMOS, T. L. M. . SoudBottles e Aura - Exposição Internacional EmMeio#8.0 - 15 Encontro Internacional de Arte e Tecnologia: arte, ação e participação.. 2016. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; BARRETTO, F. P. ; FREITAS, A. B. . Sinais Vitais - Exposição Visual Music: interações entre música e imagem - CCBB, Brasília. 2015. Intervenção Urbana.
 PRATINI, E. ; VENTURELLI, Suzete ; LIMA, T. . GESTUS - Exposição Visual Music: interações entre música e imagem - CCBB, Brasília e Exposição EmMeio#7.0 - Museu de Aveiro -Portugal. 2015. Computação Gráfica.
 VENTURELLI, Suzete. Distúrbio - Exposição Visual Music: interações entre música e imagem - CCBB, Brasília. 2015. Computação Gráfica.
 VENTURELLI, Suzete. Gamerarte: Santa Maria Invaders - Museu de Arte de Santa Maria - RGS. 2015. Computação Gráfica.
 VENTURELLI, Suzete; BARRETTO, F. P. ; LOCH, C. ; MODESTO, Felipe ; PIC, C. V. . Ciberintervenção urbana interativa - CIURBI - Fachada Espaço Cultural Santa Maria-RS. 2015. Intervenção Urbana.
 VENTURELLI, Suzete; PRATINI, E. ; FORMIGA, I. ; LOPES, L. . Jardim - Exposição Retina.Internacional - Museu Nacional da República de Brasília. 2015. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; PRATINI, E. ; LIMA, T. . Gestus - exposição de arte contemporânea #14.ART no Museu da Cidade de Aveiro e no Museu Arte Nova. 2015. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; CABRAL, A. ; FORMIGA, I. ; LOPES, L. . Dance-m: Projeção Interativa. 2015. Computação Gráfica.
 VENTURELLI, Suzete; CABRAL, A. ; CAMPELLO, L. ; FORMIGA, I. ; PICCHI, I. ; LOPES, R. A. S. ; FERNANDES, L. V. ; HARGRAVES, P. . Animação interativa, dance-m- BAF Brasília Animation Festival. 2015. Computação Gráfica.
 VENTURELLI, Suzete. Gamearte: invaders CCBB. Centro Cultural Banco do Brasil-DF. Festival International de Arte e Tecnologia.. 2014. Computação Gráfica.
 VENTURELLI, Suzete. Curadoria PodFest - PODfest ? Festival de Poéticas Digitais- Casa da Glória - Rio de janeiro. 2014. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. VER[A]CIDADE, exposição de intervenções organizada por alunos de Museologia da UnB. 2014. Computação Gráfica.
 VENTURELLI, Suzete. Exposição Entre Copas-Museu Nacional da República. 2014. Computação Gráfica.
 VENTURELLI, Suzete. EXTINÇÃO! - Instalação Museu Paço das Artes. 2014. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Video documentário Gamearte - Mostra de Artes da SBGAMES 2014, Rio Grande do Sul. 2014. Vídeo.
 VENTURELLI, Suzete. PI V2.0 - Concerto audiovisual - Orebro Universitet - Suécia. 2014. Computação Gráfica.
 VENTURELLI, Suzete; FRAGOSO, Maria Luiza ; FRAGA, T. . Curadoria - Exposição de Arte Computacional EMMEIO#6.0-Museu Nacional da República. 2014. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. Desflorestamento 0 - Exposição EmMeio 6.0 - Museu Nacional da República/13 Encontro Internacional de Arte e Tecnologia. 2014. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Curadoria Arte Computacional - Understanding Visual Music - CCBB. 2014. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; BARRETTO, F. P. ; FREITAS, A. B. ; BRAGA, B. . Paulista Invaders. Galeria de arte digital do SESI, Av.Paulsia, Festival Play.. 2013. Intervenção Urbana.
 VENTURELLI, Suzete. Cibermanifestação na RUA: Cartaz Animado. Esplanada dos Ministérios - Senado. 2013. Performance.
 VENTURELLI, Suzete; BARRETTO, F. P. ; FREITAS, A. B. ; PIC, C. V. . Brasília Invaders - Cena Contemporânea-Festival Internacional de Inovação Multiídia. 2013. Intervenção Urbana.
 VENTURELLI, Suzete; CABRAL, I. ; AMARAL, L. . AquaparQ-Museu Nacional da República. 2013. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; FREITAS, A. B. ; OLIVEIRA, E F. . Planta Maestro _ Projeto parQ. 2013. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; BARRETTO, F. P. . Invaders: Universidade Federal de Santa Maria _RGS. 2013. Intervenção Urbana.
 VENTURELLI, Suzete . Arquivo na Realidade Urbana Aumentada - Paço das Artes. 2013. Intervenção Urbana.
 VENTURELLI, Suzete; FRAGOSO, Maria Luiza ; FRAGA, T. . Curadoria - Exposição de Arte Computacional EMMEIO#5.0-Museu Nacional da República. 2013. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; BOMFIM, H. ; VALENTIM, V.H. ; BARRETO, F. P. ; LOCH, C. . TecTecBaratinha. Parque da cidade. Prêmio edital Secretaria de Estado de Cultura do DF. Interatividade.. 2012. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. Mostra de arte de Suzete Venturelli-FACMIL-Museu de Arte Moderna de Salvador, Bahia.. 2012. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; BARRETO, F. P. ; LOCH, C. ; FREITAS, Leonardo G. ; VALENTIM, V.H. ; HILÁRIO, Juliana ; RIBEIRO, Ronaldo . GeoPartitura: Concerto coletivo com música, imagem, tecnologia e interatividade na RUA (MUseu da República, Beco da Cultura em Taguatinga e Praça do Relógio em Ceilândia), Manaus, João Pessoa, Maceió, Rio de Janeiro, Florianópoli, entre outras cidades do Brasil.s.. 2012. Intervenção Urbana.
 VELLOSO, R. ; VENTURELLI, Suzete ; BARRETO, F. P. ; BARROS, T. ; RIOS, M. . profana.art.br. Projeto Enlaces, direção Rubens Velloso. Oi-Futuro, Falamengo, Rio de Janeiro.. 2012. WebArt.
 VENTURELLI, Suzete; BOMFIM, H. ; FREITAS, A. B. ; HILÁRIO, Juliana ; RIBEIRO, B. ; PIC, C. V. . Ciberintervenção urbana interativa (CIURBI-FLAAAC)-Campus da Universidade de Brasília.. 2012. Intervenção Urbana.
 VENTURELLI, Suzete. parQ. EXposição no Museu Nacional da república coletiva intitulada EmMeio#4.0. 2012. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Curadoria - exposição Mostra de Arte - SBGames - Centro de Convenções de Brasília.. 2012. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; FRAGA, T. ; FRAGOSO, Maria Luiza . Curadoria - Exposição de Arte Computacional EMMEIO#4.0. 2012. Outra.VENTURELLI, Suzete; BARRETO, F. P. ; BOMFIM, H. ; LOCH, C. ; MOREIRA, A. ; PIC, C. V. ; RIBEIRO, Ronaldo . TecTec baratinha, performance apresentada no Carnaval de Brasília, durante o evento Baratinha, Parque da Cidade.. 2011. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; MEDEIROS, Sidney ; COELHO, T. V. ; SOUSA, I. ; MODESTO, Felipe ; BRAGA, B. ; MOREIRA, A. ; SILVA, R.R. . Exposição premiados XPTA.LAB: wikinarua.com. Cinemateca, São Paulo (1 a 30 de abril de 2011). wikinarua.com. 2011. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; BARRETO, F. P. ; LOCH, C. ; PIC, C. V. ; RIBEIRO, Ronaldo ; MOREIRA, A. . Som Interativo Digital (SOM_ID). Ciberperformence realizada no Aniversário de Brasília, no Espço do Museu Nacional da República (21 e 22 de abril de 2011). Selecionado pelo Edital Brasília 51 anos.. 2011. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; LOCH, C. ; VALENTIM, V.H. ; PIC, C. V. . Som Interativo Digital (SOM-ID). Festival Arte Mídia (FAM). GO.. 2011. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. criação coletiva wikkinarua_aprendiz. Museu da língua portuguesa. São Paulo.sp. 2011. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. CyberMatiz-CMatiz. Museu Nacional da República. Exposição EmMeio#3.. 2011. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; BARRETO, F. P. ; LOCH, C. ; VALENTIM, V.H. ; FREITAS, Leonardo G. ; HILÁRIO, Juliana . Intervenção Urbana Geopartitura: partitura geolocalizada. Museu Nacional da República.Brasília.. 2011. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; BARRETO, F. P. ; LOCH, C. ; VALENTIM, V.H. ; MOREIRA, A. ; BRAGA, B. ; BOMFIM, H. ; RIBEIRO, Ronaldo ; FREITAS, Leonardo G. ; HILÁRIO, Juliana . Apresentação dos projetos do Midialab Laboratório de Pesquisa em arte computacional. #arenaCode. Paviilhão de exposições do Parque da Cidade-Brasília, DF.. 2011. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; FRAGOSO, Maria Luiza ; FRAGA, T. . Curadoria - Exposição de Arte Computacional EMMEIO#3.0. 2011. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. Curvinhas ruidosas - software arte-Museu Nacional da República. 2010. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. humanos virtuais-videoclip/videoarte. Brasília: síntese das artes, Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília.l. 2010. Vídeo.
 VENTURELLI, Suzete; MEDEIROS, Sidney ; MOREIRA, A. ; DIAS, B. ; RIBEIRO, B. ; LOCH, C. ; RIBEIRO, Ronaldo ; Lauro Gontijo ; COELHO, T. V. ; SOUSA, I. ; MODESTO, Felipe . Ciberintervenção urbana: arte digital. Esplanada dos minstériso. Espaço Funarte. Brasília, outros 50.. 2010. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; SILVA, C. ; RIBEIRO, LUiz . Corpo Piloto - Exposição Brasília: cidade imaginário, Galeria Marcoantoni Villaça - TCU- Brasília. 2010. Fotografia.
 VENTURELLI, Suzete. Cenografia- Espetáculo dirigido por Soraia Silva. Sesc, teatro Sílvio Barbado. Brasília-DF. 2010. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; BARRETO, F. P. ; LOCH, C. ; VALENTIM, V.H. ; SILVA, R.R. ; PEROTTO, REnato ; MODESTO, Felipe . Ciurbi-Ciberintervenção Urbana Interativa na Ceilândia. 2010. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; ROCHA, C. ; Sampaio, Algeir ; RIBEIRO, B. ; Caetano, Alexandra Cristina ; MEDEIROS, Sidney. WEBARTE-wikinarua.com. Prêmio XPTA.LAB. Ministério da Cultura e Cinemateca. 2010. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; VALENTIM, V.H. ; RIBEIRO, Ronaldo ; LOCH, C. ; PEROTTO, REnato ; MODESTO, Felipe ; BARRETO, F. P. . ciurbi - Cine-periferia-Central Unida das Favelas - CufaDF-Museu da República. 2010. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; LOCH, C. ; BARRETO, F. P. ; MODESTO, Felipe ; VALENTIM, V.H. ; RIBEIRO, Ronaldo ; PEROTTO, REnato . Ciurbi Teatro Nacional Claudio Santoro de Brasília. 2010. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; BARRETO, F. P. ; LOCH, C. ; MODESTO, Felipe ; VALENTIM, V.H. ; RIBEIRO, Ronaldo ; PEROTTO, REnato . Ciurbi-Ciberintervenção urbana interativa no Festival de Arte Mídia de Brasília- Conjunto Nacional-Perinópolis e Anápolis. 2010. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; PEROTTO, REnato ; BARRETO, F. P. ; LOCH, C. ; RIBEIRO, Ronaldo ; VALENTIM, V.H. ; MODESTO, Felipe . La semaine thématique animée-Ciberintervenção Urbana Interativa - CIURBI- França. 2010. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; LOCH, C. ; BARRETO, F. P. ; MODESTO, Felipe ; RIBEIRO, Ronaldo ; PEROTTO, REnato ; VALENTIM, V.H. . Ciberintervenção urbana interativa no Festival de Arte Mídia - Brasília, Perinópolis e Anápolis.. 2010. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; BARRETO, F. P. ; MODESTO, Felipe ; VALENTIM, V.H. ; RIBEIRO, Ronaldo ; PEROTTO, REnato ; LOCH, C. . Ciurbi no Festival Conexão música, arte e tecnologia. 2010. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; Trindade, Leandro Gaby Andersen ; Brandão, Pedro Guerra . Idance - instalação interativa computacional- Instituto de Artes-Universidade de Brasília. 2009. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Instalação interativa - Gamearte Hubbub (Galeria Espaço Piloto-Programa de pós-graduação em Arte-UnB). 2009. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; Trindade, Leandro Gaby Andersen ; Brandão, Pedro Guerra . Instalação Interativa Capital Digital - Idance versão2.0-Museu cência, arte e tecnologia de Cabo Branco de João Pessoa. 2009. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Curadoria da exposição internacional de Miguel Chevalier : Fractal Flowers. 2009. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. InstitntoC-Museu Nacional da Republica de Brasília, CApes, CNPq e FapDF. 2009. Instalação.
 ROCHA, Breno ; VENTURELLI, Suzete ; Lauro Gontijo . Tijolo Esperto-Museu Nacional da Republica de Brasília, CApes, CNPq e FapDF. 2009. Escultura.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario Luiz Belcino ; MEDEIROS, Sidney . Webarte ArSatBr: Ver e ouvir www.suzeteventurelli.ida.unb.br/artsatbr.html . Apresentação na revista Texto Digital - UFSC. 2008. Outra.
 MEDEIROS, Maria Beatriz de ; VENTURELLI, Suzete . Deserto dos desertos; Torre Eiffel; Galinha Assada; Poulet Rôti- apresentadas na exposição de Bia Medeiros: trajetórias do Corpo, Caixa Cultural-Brasília e Rio de Janeiro. 2008. Fotografia.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario Luiz Belcino ; SOUZA, Johnny ; ROSA, João Tavares . Arte e Tecnologia-Exposição CDT/UnB. 2008. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario Luiz Belcino ; MEDEIROS, Sidney . artsatbr.unb.br - netinstalação realizada na exposição EM MEIOS, realizada no Museu Nacional do Conjunto Cultural da República.. 2008. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario Belcino ; ROCHA, Breno ; CASTRO, Samuel . Ciberrealejo - instalação apresentada na expopsição EM MEIOS, realizada no Museu NAcional do Conjunto Cultural da Republica. 2008. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Arte Computacional - webarte - http://www.suzeteventurelli.ida.unb.br/ibira6/applet/index.html. 2008. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario Belcino ; SOUZA, Johnny ; GUERRA, Saulo ; ATAIDE, Alexandre . Fluidos e Soprar- Instalações Digitais Interativas apresentadas na Exposição Arte Computacional e Pesquisa no Espaço Cultural da 508 Sul, Brasília. 2007. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Frenix- Animação Intrativa realizada para o espetáculo de Dança Frenix. Apresentação no ESpaço Cultural da 508 Sul, Brasília. 2007. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. O Mar. Animação Cenográfica de 3" para a Ópera Calibã - Universidade de Brasília e Teatro Nacional. 2007. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario Belcino . Exposição Coletiva Local: O Circulo. Obra de instalação computacional interativa, intitulada: PI31416. Museu Nacional do Complexo Cultural da República. 2007. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Animação cenográfica de 36" (Profetas em Movimento, versão 2.0) para a peça teatral Profetas em Movimento, apresentada no teatro Paulo Autran, SESC Taguatinga/DF, de 8 a 16 de setembro de 2007.. 2007. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; SCANDIUZZI, Daniel ; MACIEL, Mario Luiz Belcino ; MACIEL, André Felipe Ramalho . Vida digital-Exposição coletiva da produção artística do departamento de artes visuais. Local: Galeria Espaço Piloto, UnB, Brasília.. 2006. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Animação Cenográfica de 45' para a peça teatral Profetas em movimento. Apresentação:Teatro Nacional de Brasília Cláudio Santoro. Brasília, DF. 2006. Vídeo.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario Luiz Belcino . Gamearte Fluidos. Festival de arte digital do 6 Congresso da Sociedade Brasileira de Games. Organizado pela UFPE e SBG. Recife, Brasil. 2006. Vídeo.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario ; SCANDIUZI, Daniel ; MACIEL, André Ramalho . Jogo de Índio-Conjunto Cultual da Caixa Econômica: Situações Brasília. 2005. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario ; SCANDIUZI, Daneil ; MACIEL, André Ramalho . Gamearte: Jogo de Índio-EXposição Corpos Virtuais. Museu Telemar (Oi Futuro) - Rio de Janeiro. 2005. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario ; GALVÃO, Rafael ; QUEIROZ, Ricardo . Contato-Exposição Humano-póshumano, CCBB-Brasília. 2005. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario . f69 - gamearte-VI Festival Internacional de Arte Digital-Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau de Havana. 2004. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Vozes-4D maior ou igual a 4D-Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília. 2004. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario . F69-Emoção Art.ficial 2.0: divergências tecnológicas, Itaú Cultural de São Paulo. 2004. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario . Hubbub e BSB-Exposição no Centro Cultural Caixa Econômica de Brasília-JK - Uma aventura estética. 2003. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; MACIEL, Mario Luiz Belcino . GameArte-V Salon Internacional de Arte Digital-Cuba. 2003. Outra.
 VENTURELLI, Suzete; OLIVEIRA, S. ; MACILE, M. ; RIZZO, W. . Hitória em Quadrinhos-Exposição de História em Quadrinhos dos alunos da UnB e da Universidade de Santiago do Chile. 2003. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. Perceptos e Afectos-Festival Internacional de Linguagens Eletrônicas-São Paulo. 2002. Outra.VENTURELLI, Suzete. Vozes-III MOstra Interpoesia: a escritura do tempo e da repetição,Universidade Mackenzie-São Paulo. 2002. Instalação.VENTURELLI, Suzete. Laboratório de Imagem e Som-ONLINE EXHIBITIONS : The selection of Artmedia VIII participants-France, Paris. 2002. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. Laboratório de IMagem e Som apresentado na EXPOSITIONS en ligne : Les choix des participants à Artmedia VIII. 2002. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. O Outro e Seu Corpo. 2001. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. Anamorfoses do Corpo: animação interativa. 2001. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. Sistema de Multiusuário - Avatar. 2001. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Superfícies_Bordas. 2001. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. Site Artístico - LIS2. 2001. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. Exposição Coletiva em Homenagem a Athos Bulcão. 2000. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. ActiveArte. 2000. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Dimensões. 2000. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Silépticos Corpos. 1999. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Animação Computacional. 1999. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. Corpos Virtuais. 1999. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. Mundos Virtuais. 1998. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. Arte e Tecnologia. 1997. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. Multimídia: Arte Computacional. Las Vegas.. 1996. Outra.VENTURELLI, Suzete. Arte Computacional: Modelagem de Corpos Virtuais. Congresso Internacional de Semiótica Visual - PUCSP. 1996. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. Arte Computacional: Corpos Virtuais. 1995. Instalação.VENTURELLI, Suzete. Imagens Digitais: instalação e performance. 1994. Outra.VENTURELLI, Suzete. Pesquisa em Arte: Imagens Digitais. 1994. Outra.VENTURELLI, Suzete. Imagens Digiais. 1994. Outra.VENTURELLI, Suzete. Grupo Infoestética. 1994. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Vídeoarte. Um Reatrato da Cidade-Espaço Cultural da 508 Sul - Brasília, DF. 1994. Vídeo.
 VENTURELLI, Suzete. Imagens Digitais - Corpos. 1994. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Vídeo e Imagens Digitais. 1994. Vídeo.
 VENTURELLI, Suzete. III Infoestética: O Corpo decomposto.Museu de Arte de Brasília - MAB.. 1993. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Grupo Infoestética. Centro Cultural da Caixa Econômica de Brasília.. 1993. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Grupo Infoestética no Parque Lage, RJ.. 1992. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; ZAMBONI, S. ; ARCELA, Aluizio ; Silva, Conrado . Infoestética. Museu de Arte Contemporânea. USP/SP. 1990. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Videografia em videotexto. Dois Candangos. UnB. 1989. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; RIBEIRO, LUiz . Performance e intervenção urbana, grupo Corpo Piloto. Galeria Espaço Capital. 1988. Outra.
 VENTURELLI, Suzete. Installation et Performance - Plages: Espaces de création et d'expression - École des Beaux Arts et FIAT - Paris. 1984. Performance.
 VENTURELLI, Suzete. Corps. 1984. Pintura.
 VENTURELLI, Suzete. BRÉSIL DES BRÉSILIENS-Centre Georges Pompidou. 1983. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete. Installation et Performance - Plages: Espaces de création et d'expression - École des Beaux Arts et FIAT - Paris. 1983. Instalação.
 VENTURELLI, Suzete; MEDEIROS, B. . Performances Suzete Venturelli e Bia Medeiros - Trocadero/Antropofagia - Paris - França. 1982. Intervenção Urbana.

Ligações externas 
Ciberintervenção Urbana Interativa (ciurbi) | conexão entre você e a rua por meio do grafite digital
Somid
PAULISTA INVADERS | Humanização da Avenida Paulista
Geo Partitura
cybermatiz... | transforme-se com as cores….Suzete Venturelli
Dance-M
TecTecBaratinha 2012
MediaLab/BR
Encontro Internacional de Arte e Tecnologia

Professores da Universidade de Brasília
Artistas multimídia do Brasil
Alunos da Universidade de São Paulo